Plugari se poate referi la:
Plugari, Iași
Plugari, Neamț